ARA General Belgrano es el nombre de los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA General Belgrano (1898), crucero acorazado de la clase Garibaldi.
 ARA General Belgrano (C-4), crucero de la clase Brooklyn (ex USS Phoenix).
General Belgrano, ARA